est une expression anglaise signifiant « projet inachevé ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 
 , chanson des White Lies sortie en 2008.

Albums 
 Unfinished Business, album d'EPMD datant de 1989 ;
 , album de Meliah Rage datant de 2002 ;
 , album de R. Kelly et Jay-Z datant de 2004.

Cinéma 
 , titre anglais de Histoire inachevée, film américain de Gregory La Cava sorti en 1941 ;
 , titre anglais de Asignatura pendiente, film espagnol de José Luis Garci sorti en 1977 ;
 Unfinished Business, film canadien de Don Owen sorti en 1984 ;
 , film australien de Bob Ellis sorti en 1985 ;
 , documentaire américain de  sorti en 1986 ;
 , documentaire sud-africain sorti en 2009 ;
 , titre original d', film américain de Ken Scott sorti en 2015.

Télévision 
 Unfinished Business, série télévisée britannique diffusée entre 1998 et 1999

Jeu vidéo 
 , une extension du jeu vidéo  sorti en 1998 ;
 , un  officiel du jeu vidéo  sorti en 2000.

Voir aussi